Ngoy ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ngoy (* 1992), kongolesisch-österreichischer Basketballspieler
 Julien Ngoy (* 1997), belgischer Fußballspieler
 Oscar Ngoy wa Mpanga (* 1964), kongolesischer Bischof